Ossi steht für:

 Ossi (Sardinien), sardische Gemeinde in der Provinz Sassari
 einen ehemaligen Staatsbürger der DDR, siehe Ossi und Wessi
 Ostfriesen, Bewohner Ostfrieslands
 die männlichen Vornamen Oskar, Osama, Oswald (Vorname), Osman siehe Uthman
 Ossi (Vorname), einen traditionellen finnischen Vornamen
 den weiblichen Vornamen Oswalda (Vorname)
 Ostwestfalendamm, die autobahnähnlich ausgebaute Bielefelder Stadtautobahn

Ossi oder Ossie ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Count Ossie (Oswald Williams); (1926–1976), jamaikanischer Reggae-Musiker
 Giovanni Ossi (aktiv 1716–1734), italienischer Sänger, Mezzosopran-Kastrat, wirkte vor allem in Rom

OSSI steht für:
 Open Source Software Institute
 OSSI 1, südkoreanischer Amateurfunksatellit

Siehe auch:
 Ossy
 Oszi
 Ozzy
 Ozzie
 Osi
 DeOssie

Abkürzung